Anton Nuck lo scienziato olandese, vissuto nel XVII sec.
Dotto di Nuck elemento anatomico femminile.